Трка на 20 километара појединачно за мушкарце је била једина биатлонска дисциплина на Зимским олимпијским игарама 1960. у Скво Велију САД,Такмичење је одржано 21. фебруара уз учешће 30 биатлонаца из 9 земаља,

Правила такмичења 
Биатлонска дисциплина појединачно у мушкој конкуренцији, одржана је на кружној стази од 20 километара. Такмичари су стартовали појединачно у интервалу од 2 минута, али је због ниских температура на стази интервал смањен на 1 минут. Гађало се четири пута и то први пут после 6,5 км са удаљености од 200 метара, други пут након 9,5 км са удаљености од 250 м, трећи пут на 12,5 км  са 150 м и четврти пут на 15 км са удаљености од 100 метара. Прва три гађања су била из лежећег става, а четврто из стојећег. За сваки промашај мете добијала се казна од 2 додатна минута. Сваки такмичар је могао гађари 24 пута, од чега је 20 пута требало погодити у мету. Гађало се из пушака великог калибра (7,62 мм).

Такмичење је одржано 21. фебруара уз учешће 30 биатлонаца из 9 земаља,

Земље учеснице 
Учествовало је 30 биатлонаца из 9 земаља.

  (4)
  (4)
  (1)
  EUA (4)
  (3)

  (4)
  (4)
 (4)
  (2)

Освајачи медаља

Резултати

Види још 
 Биатлон на Зимским олимпијским играма 1960.

Референце

Спољашње везе 
 Званични извештај са ЗОИ 1960.

Биатлон на Зимским олимпијским играма 1960.